Chufas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cyperus esculentus
 el nombre común de la planta Cyperus longus
 el nombre común de la planta '''''Cyperus rotundus